Las siglas FEF pueden referirse a:

Federación Ecuatoriana de Fútbol, organismo rector del fútbol en Ecuador.
Foro Español de la Familia, asociación civil española.
Frente Entrerriano Federal, frente político argentino al cual pertenece el ex gobernador provincial Jorge Pedro Busti.
Federación Europea de Futsal, ente regulador de este deporte en Europa.